Fedeleșoiu se poate referi la:
 Fedeleșoiu, Argeș
 Fedeleșoiu, Vâlcea